Marcel Kimemba Mbayo (24 april 1978) is een Congolese voetballer (middenvelder) die in zijn carrière onder andere voor Lokeren (2x), Gençlerbirliği SK en Malatyaspor speelde. In 2011 maakte hij van Lokeren de overstap naar AFC Tubize. In juni 2012 legde tweedeklasser SK Sint-Niklaas Mbayo vast. In 2016 maakte Marcel de overstap naar de Lokerse club SK Lokeren Doorslaar om hier zijn voetbalcarrière misschien af te sluiten. Hierbij speelt ook zijn ex-ploeggenoot van Lokeren, namelijk Saïdou Panandétiguiri.

Mbayo speelde meermaals voor de nationale ploeg van Congo-Kinshasa.

Zijn zoon Dylan Mbayo is ook profvoetballer.

Statistieken

Mbayo,Marcel